Cavadini ist der Familienname folgender Personen:

 Abbondio Cavadini (1846–1910), italienischer Jesuit, Bischof von Mangalore
 Adriano Cavadini (* 1942), Schweizer Politiker (FDP)
 Agostino Cavadini (1907–1990), Schweizer Architekt
 Auguste Cavadini (1865–??), französischer Sportschütze
 Claudio Cavadini (1935–2014), Schweizer Komponist
 Eugenio Cavadini (1881–1962), Schweizer Architekt
 Fabio Cavadini, italienisch-australischer Filmemacher
 Jean Cavadini (1936–2013), Schweizer Politiker (LPS)
 John Cavadini, US-amerikanischer katholischer Theologe und Historiker
 Raffaele Cavadini (* 1954), Schweizer Architekt